Wimbledon-mesterskabet i herresingle 2019 var den 133. turnering om Wimbledon-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af Wimbledon-mesterskaberne 2019 og blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 1. - 14. juli 2019, mens kvalifikationen afvikledes den 24. - 27. juni 2019 i Bank of England Sports Club i Roehampton.

Mesterskabet blev vundet af Novak Djokovic, som i finalen besejrede Roger Federer med 7−6(5), 1−6, 7−6(4), 4−6, 13−12(3), og dermed kom mesterskabets nye regel om tiebreakafgørelse ved stillingen 12−12 i afgørende sæt i brug for første gang i Wimbledon-mesterskabet i herresingle. Reglen var blevet indført inden dette mesterskab efter at begge semifinaler ved det foregående mesterskab havde været rekordlange. Det blev denne finale også, da dens varighed på fire timer og 57 minutter var ny rekord for Wimbledon-finaler i herresingle.

Djokovic vandt Wimbledon-titlen for femte gang i karrieren, og han blev dermed den blot sjette spiller i historien med mindst fem Wimbledon-mesterskaber i herresingle. Det var samtidig serberens 16. grand slam-titel i herresingle, og han havde vundet fire ud af de seneste fem grand slam-mesterskaber i herresingle. Det var tredje gang, at de to spillere mødtes i en Wimbledon-finale, og det var tredje gang, at serberen kunne rejse hjem med trofæet efter at have besejredet Federer, efter at de to foregående finaler i 2014 og 2015 var endt med samme udfald.

Roger Federer var i sin tolvte Wimbledon-finale i herresingle, og han var kun ét point fra at vinde sin niende titel, da han havde to matchbolde i egen serv ved stillingen 8−7 (40-15) i femte sæt. Novak Djokovic vandt imidlertid de næste fire point, og han blev dermed den første spiller i 71 år, der sikrede sig Wimbledon-titlen efter at have afværget en matchbold i finalen. Det skete senest i 1948, hvor Robert Falkenburg afværgede tre matchbolde i finalesejren på 7−5, 0−6, 6−2, 3−6, 7−5 over John Bromwich. Det var imidlertid tredje gang at Novak Djokovic besejrede Roger Federer i en grand slam-kamp efter at have været nede med matchbold undervejs. Det hændte nemlig også i US Open-semifinalerne i 2010 og 2011.

For første gang i historien blev præmieoverrækkelsen efter finalen foretaget af hertuginden af Cambridge.

I løbet af Roger Federers semifinale mod Rafael Nadal overgik schweizeren Goran Ivanišević' rekord på 1.397 serveesser ved Wimbledon-mesterskaberne, og hans sejr i kvartfinalen bragte ham op på 100 vundne kampe som den første spiller i mesterskabets historie. Med en serv på 143 mph (svarende til 230 km/t) satte Nick Kyrgios ny rekord for den hurtigste serv i Wimbledon-mesterskabernes historie.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg £ 15.477.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 10,7 % i forhold til året før.

Højdepunkter

Første runde 

Kampene i første runde af herresingleturneringen blev spillet på mesterskabernes to første dage, mandag den 1. juli og tirsdag den 2. juli, og man lagde ud med kampene i den øverste halvdel af lodtrækningen på førstedagen, mens spillerne i den nederste halvdel måtte vente til andendagen med at komme i aktion.

Den 1. juli afvikledes de 32 førsterundekampe i den øverste halvdel af lodtrækningen, hvor den forsvarende mester, Novak Djokovic [seedet 1], i henhold til traditionen åbnede ballet på Centre Court, hvor han fik en nem rejse til anden runde med en sejr på 6-3, 7-5, 6-3 over Philipp Kohlschreiber, mens vicemesteren Kevin Anderson [4] også gik videre uden sættab, da han besejrede Pierre-Hugues Herbert med 6-3, 6-4, 6-2. Karen Khatjanov [10] besejrede Kwon Soon-Woo [Q] med 7-6, 6-4, 4-6, 7-5, og 11.-seedede Daniil Medvedev vandt over Paolo Lorenzi med 6-3, 7-6, 7-6. Den tidligere finalist Milos Raonic [15] gik videre efter at have vundet over Prajnesh Gunneswaran med 7-6, 6-4, 6-2, mens Félix Auger-Aliassime [19] vandt det rent canadiske opgør med Vasek Pospisil med 5-7, 6-2, 6-4, 6-3. David Goffin [21] spillede sig til en billet til anden runde ved at besejre Bradley Klahn med 3 × 6-4, hvilket også blev resultatet i det 30.-seedede hjemmebanehåb Kyle Edmunds sejr over Jaume Munar. Stan Wawrinka [22] kvalificerede sig til anden runde med en sejr over kvalifikanten Ruben Bemelmans, mens Roberto Bautista Agut [23] gik videre efter at have besejret Peter Gojowczyk med 6-3, 6-2, 6-3. Guido Pella skulle bruge fire sæt til at vinde 7-6, 5-7, 6-3, 6-4 over Marius Copil, ligesom Benoît Paire, der gik videre efter 4-6, 6-4, 6-4, 7-6 mod Juan Ignacio Londero.

Første runde blev til gengæld en tidlig endestation for Alexander Zverev [6], der tabte til kvalifikanten Jiří Veselý med 6-4, 3-6, 2-6, 5-7, og Stefanos Tsitsipas, som blev besejret med 6-4, 3-6, 6-4, 6-7, 6-3 af Thomas Fabbiano. Gaël Monfils [16] måtte opgive at fuldføre kampen mod Ugo Humbert, der blev afbrudt ved stillingen 6-7, 3-6, 6-4, 7-5, 3-0 til Humbert, og 32.-seedede Dušan Lajović tabte med 3-6, 6-4, 4-6, 4-6 til Hubert Hurkacz.

På andendagen, tirsdag den 2. juli, blev de 32 kampe i den nederste halvdel af lodtrækningen spillet, hvor bl.a. den tidligere ottedobbelte mester, Roger Federer [2], lagde ud med at tabe første sæt, inden han sikkert vandt de tre næste i sejren på 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 over Lloyd Harris. Tredjeseedede Rafael Nadal, der tidligere havde vundet titlen to gange, spillede sig også sikkert videre med 6-3, 6-1, 6-3 mod kvalifikanten Yuichi Sugita, ligesom Kei Nishikori [8], der også kun skulle bruge tre sæt i sin kamp mod en anden kvalifikant, Thiago Monteiro, der endte 6-4, 7-6, 6-4 til japaneren, og 2018-semifinalisten John Isner [9], der vandt med 6-3, 6-4, 7-6 over Casper Ruud. Til gengæld skulle der fem sæt til, inden Fabio Fognini [12] havde vundet over Frances Tiafoe med 5-7, 6-4, 6-3, 4-6, 6-4, mens finalisten fra 2017, Marin Čilić [13], kunne nøjes med tre i sejren på 7-6, 7-6, 6-3 over Adrian Mannarino. Matteo Berrettini [17] sikrede sig en plads i anden runde ved at besejre Aljaž Bedene med 3-6, 6-3, 6-2, 7-6, og Nikoloz Basilashvili [18] kom tilbage efter at have været nede med 0-2 i sæt og sendte den britisk wildcard-spiller James Ward ud med 2-6, 4-6, 6-4, 6-4, 8-6. Gilles Simon vandt med 7-6, 6-3, 6-2 over kvalifikanten Salvatore Caruso, og Diego Schwartzman [24] besejrede Matthew Ebden med 6-4, 3-6, 6-3, 6-2. Alex de Minaur [25] gik videre efter 6-0, 6-4, 7-6 mod Marco Cecchinato, mens Lucas Pouille [27] vandt det rent franske opgør mod Richard Gasquet med 6-1, 6-4, 7-6. Sluttelig vandt Laslo Đere [31] med 3-6, 7-6, 7-6, 6-3 over Guido Andreozzi, og Jan-Lennard Struff [33] med 6-4, 6-3, 6-2 over Radu Albot.

Til gengæld gik French Open-finalisten Dominic Thiem [5] glip af en andenrundekamp, da han tabte med 7-6, 6-7, 3-6, 0-6 til Sam Querrey, og Ričardas Berankis satte en stopper for Denis Shapovalovs [29] ambitioner, da litaueren vandt med 7-6, 6-4, 6-3.

Jo-Wilfried Tsonga og Bernard Tomic spillede den korteste (fuldførte) kamp ved Wimbledon-mesterskabet i herresingle siden 2004, da franskmanden på blot 58 minutter vandt med 6-2, 6-1, 6-4. Efterfølgende blev Tomic idømt en bøde på £ 45.000, svarende til præmien for at tabe i første runde, for ikke at yde en indsats på det krævede professionelle niveau.

Anden runde 

De 32 kampe i anden runde af herresingleturneringen blev spillet på mesterskabernes tredje og fjerde dag, onsdag den 3. juli og torsdag den 4. juli, fordelt på kampene i den øverste halvdel af lodtrækningen på den 3. juli og den nederste halvdel den 4. juli.

Den 3. juli spillede 16 kampe i den øverste halvdel af lodtrækningen, hvor de to finaliter fra 2018, Novak Djokovic og Kevin Anderson, begge spillede sig videre til tredje runde. Djokovic [1] vandt for anden kamp i træk uden sættab, da han besejrede Denis Kudla med 6-3, 6-2, 6-2, mens Anderson [4] måtte afgive et enkelt sæt i sin sejr på 6-4, 6-7, 6-1, 6-4 over Janko Tipsarević. Der var endvidere sejre til to 23-årige russere, idet Karen Khatjanov [10] gik videre efter at have vundet 4-6, 6-4, 7-5, 6-4 over wildcard-spilleren Feliciano López, og Daniil Medvedev slog kvalifikanten Alexei Popyrin med 6-7, 6-1, 6-4, 6-4. Og de fil følgeskab af to canadiere, da Milos Raonic [15] sikrede sig en plads i tredje runde ved at vinde over Robin Haase med 7-6, 7-5, 7-6, mens Félix Auger-Aliassime. Dagen bød endvidere på sejre til David Goffin [21] over Jérémy Chardy på 6-2, 6-4, 6-3, til Roberto Bautista Agut med 6-3, 6-2, 6-3 over Steve Darcis, samt til Guido Pella [26] med 6-4, 4-6, 4-6, 7-5, 6-1 over Andreas Seppi, og tilBenoît Paire, der vandt over Miomir Kecmanović, da serberen opgave ved stillingen 7-6, 6-4, 0-0.

To seedede spillere måtte lade livet på mesterskabernes dag tre, begge i fem sæt, da Stan Wawrinka [22] tabte en maratonkamp til Reilly Opelka med 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-8, mens værtslandets håb, Kyle Edmund, røg ud efter at have sat en tosætsføring over styr mod Fernando Verdasco, der vandt med 4-6, 4-6, 7-6, 6-3, 6-4.

Anden rundes 16 kampe i den nederste lodtræksningshalvdel blev afviklet den 4. juli, hvor både andenseede Roger Federer og tredjeseede Rafael Nadal gik videre efter at have besejret henholdsvis wildcard-spilleren Jay Clarke med 6-1, 7-6, 6-2 og Nick Kyrgios med 6-3, 3-6, 7-6, 7-6 i en meget omtalt kamp, idet to spillere inden da ikke havde det bedste forhold til hinanden. Også Kei Nishikori [8] gik videre, da han slog Cameron Norrie med 6-4, 6-4, 6-0, ligesom Fabio Fognini avancerede med en sejr på 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3 over Márton Fucsovics. Marcos Baghdatis spillede karrierens sidste kamp, da han tabte til Matteo Berrettini [17] med 1-6, 6-7, 3-6, mens Diego Schwartzman [24] vandt over Dominik Köpfer med 6-0, 6-3, 7-5. Lucas Pouille sikrede sig en kamp mere efter at have besejret kvalifikanten Grégoire Barrère med 6-1, 7-6, 6-4, og Jan-Lennard Struff gjorde ham selskab i tredje runde med en sejr mod Taylor Fritz på 6-4, 6-3, 5-7, 7-6.

Seks seedede spillere blev slået ud på mesterskabets fjerde dag. 2018-semifinalisten John Isner [9] tabte til Mikhail Kukusjkin med 4-6, 7-6, 6-4, 1-6, 4-6, og finalisten fra 2017, Marin Čilić [13], blev sendt ud af turneringen af João Sousa med 6-4, 6-4, 6-4. Nikoloz Basilashvili [18] blev slået ud af Daniel Evans med cifrene 6-4, 6-4, 6-4, mens Gilles Simon måtte strække våben efter fem sæt mod Tennys Sandgren, der vandt med 6-2, 6-3, 4-6, 3-6, 8-6. Alex de Minaur [25] tabte til Steve Johnson med 6-3, 6-7, 3-6, 6-3, 3-6, men Laslo Đere [31] var uden chance mod John Millman, der sejrede med 6-3, 6-2, 6-1.

Tredje runde

Fjerde runde

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 106 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 20. maj 2019 (seks uger før turneringens start).
 6 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen.

Efter kvalifikationsturneringens start meldte en af de direkte kvalificerede spillere imidlertid afbud til mesterskabet, hvilket gav plads til en lucky loser fra kvalifikationen.

Seedede spillere 

Oprindeligt blev de 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 24. juni 2019 (en uge før turneringens start) blev seedet. Spillerne blev seedet ud fra en matematisk udregnet rangliste, hvor spillerne blev rangeret efter summen af følgende pointtal:
 Point på ATP's verdensrangliste pr. 24. juni 2019.
 Samtlige point vundet i græsbaneturneringer de foregående 12 måneder (dvs. 25. juni 2018 - 23. juni 2019).
 75 % af det højeste pointtal vundet i en græsbaneturnering i de 12 måneder inden da (dvs. i perioden 26. juni 2017 - 24. juni 2018).

Efter lodtrækningen til hovedturneringen blev foretaget, meldte 14.-seedede Borna Ćorić imidlertid afbud, hvorfor gruppen af seedede spillere blev udvidet med Jan-Lennard Struff, der blev seedet som nr. 33.

Følgende spillere fra toppen af ATP's verdensrangliste deltog ikke i mesterskabet.

Wildcards 

Seks spillere modtog et wildcard til hovedturneringen.

Dominik Köpfer sikrede sit wildcard ved at vinde Challenger-turneringen Ilkley Trophy 2019, der blev afsluttet en uge inden Wimbledons hovedturnering, men en finalesejr på 3-6, 6-3, 7-6(3) over Dennis Novak, efter undervejs at have afværget et matchbold ved stillingen 4-5 (30-40) i tredje sæt. Turneringen bliver Marcos Baghdatis's sidste som professionel.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen.

Følgende spillere gik videre fra kvalifikationen til hovedturneringen som lucky losers.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Corentin Moutet
  Yasutaka Uchiyama
  Andrea Arnaboldi
  Alexei Popyrin
  Kwon Soon-Woo
  Thiago Monteiro
  Jiří Veselý
  Salvatore Caruso
  Marcel Granollers
  Marcos Giron
  Kamil Majchrzak
  Grégoire Barrère
  Noah Rubin
  Dennis Novak
  Yuichi Sugita
  Ruben Bemelmans

Ruben Bemelmans blev den første spiller, der kvalificerede sig til hovedturneringen ved Wimbledon-mesterskabet i herresingle seks gange. Indtil da havde han delt rekorden på fem gange med fire andre spillere, Alejandro Falla, Ken Flach, Édouard Roger-Vasselin og Jimmy Wang.

Følgende spillere opnåede en plads i hovedturneringen som lucky losere:
  Brayden Schnur

Resultater

Se også 
 Wimbledon-mesterskabet i damesingle 2019
 Wimbledon-mesterskabet i herredouble 2019
 Wimbledon-mesterskabet i damedouble 2019
 Wimbledon-mesterskabet i mixed double 2019

Eksterne henvisninger 
 Wimbledon-mesterskaberne

Noter 

Wimbledon-mesterskaberne 2019
2019
ATP Tour 2019